Берич (, , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Берич, Александар (1906—1941) — югославский военный моряк, капитан 2 ранга, командир монитора «Драва» в дни Апрельской войны.
 Берич, Мирослав (род. 1973) ― сербский профессиональный баскетбольный игрок.
 Берич, Роберт (род. 1991) — словенский футболист, нападающий.
 Берич, Снежана (род. 1960) — популярная сербская певица.